Metallica е втора албум на метъл групата Mastercastle, издаден през 2010 година.

Песни 
 Event Horizon – 04:08
 Misr – 04:55
 Wild Spell – 05:01
 Last Desire – 03:59
 Away – 04:07
 Space Trip – 04:53
 Jade Star – 04:40
 Great Heaven's Climb – 05:24
 Cat-house – 04:54
 Toxie Radd – 04:49
 La Serenissima – 03:15
 Scarlett – 04:31

Музиканти 
 Giorgia Gueglio – вокали,
 Pier Gonella – китари
 Alessandro Bissa – барабани
 Steve Vawamas – бас китара

Персонал 
 Pier Gonella – продуцент

Външни препратки 
 link/ Ревю в Dangerdog

Метъл албуми
Музикални албуми от 2010 година
Култура в Генуа